Кирилл Новиков: Новиков, Кирилл Александрович (род. 1981) — российский футболист и тренер.
 Новиков, Кирилл Васильевич (1905—1983) — советский дипломат, посол СССР в Индии.